Береника III (, иногда называемая Клеопатра Береника; 120—80 до н. э.) — царица Египта с 81 по 80 год до н. э., и возможно с 101 по 88 год до н. э. вместе со своим мужем-дядей Птолемеем X Александром.

Биография 
Береника родилась в 120 году до н. э. в семье Птолемея IX и Клеопатры Селены I. Вышла замуж за своего дядю Птолемея X Александра в 101 году до н. э., после того как он отобрал трон у Птолемея IX и убил свою мать, а её бабушку Клеопатру III. Когда Птолемей IX вернулся на трон, она потеряла власть. Однако после его смерти Береника правила самостоятельно шесть месяцев и приобрела большую популярность.

В 80 году до н. э. Клеопатра Береника III была вынуждена выйти замуж за Птолемея XI. Он убил её через 19 дней, этот неразумный поступок вызвал восстание в Александрии, в результате которого Птолемей XI был убит.

Имя

Примечания 

Династия Птолемеев
Царицы Древнего Египта
Правители Африки I века до н. э.